Nodutus är ett släkte av insekter. Nodutus ingår i familjen Proscopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Nodutus